Amerikai Egyesült Államok
Települések:
 Cleveland (Alabama)
 Cleveland (Arkansas)
 Cleveland (Észak-Dakota)
 Cleveland (Észak-Karolina)
 Cleveland (Johnston megye, Észak-Karolina)
 Cleveland (Florida)
 Cleveland (Georgia)
 Cleveland (Illinois)
 Cleveland (Indiana)
 Cleveland (Kalifornia)
 Cleveland (Minnesota)
 Cleveland (Minneapolis)
 Cleveland (Mississippi)
 Cleveland (Missouri)
 Cleveland (New York)
 Cleveland (Ohio)
 Cleveland (Oklahoma)
 Cleveland (Tennessee)
 Cleveland (Texas)
 Cleveland (Utah)
 Cleveland (Virginia)
 Cleveland (Washington)
 Cleveland (Chippewa megye, Wisconsin)
 Cleveland (Jackson megye, Wisconsin)
 Cleveland (Manitowoc megye, Wisconsin)
 Cleveland (Marathon megye, Wisconsin)
 Cleveland (Taylor megye, Wisconsin)
Egyéb:
 Cleveland megye